

Nom de famille 

 Alexander Porter (1996-), coureur cycliste australien.
 
 Andrew Porter (1928-2015), critique musical britannique.
 Andrew Porter (1972-), écrivain américain.
  Andrew Porter, (1996-), joueur de rugby, international irlandais.
 Anna Maria Porter (1780-1832), poétesse, romancière et auteur de nouvelles anglaise.
 Archer John Porter Martin (1910-2002), chimiste britannique.
 Arthur Porter (1956-2015), médecin administrateur canadien, d'origine sierra-léonaise.
 Charles Porter (1936-2020), athlète australien.
 Charles Ethan Porter (1847-1923), peintre américain de natures mortes.
 
 Cliff Porter (1899-1976), joueur de rugby à XV, international néo-zélandais.
 Cole Porter (1891-1964), compositeur américain.
 Cyril Porter (1890-1977), athlète britannique.
 
 Dawn Porter (19?-), réalisatrice américaine.
 Don Porter (1912-1997), acteur américain.
 Edwin S. Porter (1870-1941), projectionniste, scénariste et Producteur de cinéma américain.
 Eleanor H. Porter (1868-1920), écrivain américain pour la jeunesse.
 Elias Porter (1914-1987), psychologue américain.
 Eric Porter (1928-1995), acteur britannique ; 
 Fairfield Porter (1907-1975), artiste peintre américain ;  
 Gary Porter, baron Porter de Spalding (1960-), homme politique britannique ;
 George Porter (1920-2002), chimiste britannique.
 Gregory Porter (1971-), chanteur de soul américain.
 Gwendoline Porter (1902-19?), athlète britannique.
 Harry Porter (1882-1965), sauteur en hauteur américain.
 
 James Porter (1710-1776), diplomate et écrivain britannique.
 James A. Porter (1905-1970), historien de l'art, artiste et enseignant afro-américain.
 Jean Porter (1925-2018), actrice américaine.
 
 
 Joyce Porter (1924-1990), écrivaine anglaise, auteure de roman policier.
 Katie Porter (1974-), femme politique américaine.
 Margaret Grey Porter (?-1881), philanthrope irlandaise.
 MacKenzie Porter (1990-), actrice et musicienne canadienne.
 Mary Eliza Porter (1835-1905), pédagogue et directrice d'école britannique.
 Michael Porter (1947-), professeur américain de stratégie d'entreprise, spécialiste de l'économie du développement.
 Natalie Porter (1980-), joueuse australienne de basket-ball.
 Nyree Dawn Porter (1936-2001), actrice britannique.
 Ora F. Porter (1879-1970), infirmière américaine.
 Otto Porter (1993-), joueur américain de basket-ball.
 Ralph Porter (1942-), artiste inuit.
 Regina Porter, auteure américaine.
 Rodney Robert Porter (1917-1985), biochimiste anglais, prix Nobel (avec Gerald Edelman) pour la découverte de la structure des immunoglobulines.
 Shanelle Porter (1972-), athlète américaine.
 Stacey Porter (1982-), joueuse australienne de softball.
 Susie Porter (1971-), actrice australienne.
 Tajuan Porter (1988-), joueur américain de basket-ball.
 Terry Porter (1963-), joueur américain de basket-ball.
 Theodore M. Porter (1953-), historien des sciences américain.
 Tiffany Porter (1987-), athlète britannique
 Todd Porter (19?-), développeur de jeu vidéo, auteur de romans pour les enfants.
 Walter Porter (1903-1979), athlète britannique.

Prénom 

 Porter Wagoner
 Porter Goss
 Porter Hall

Pseudonyme 

 Gavin du Porter (1949-), chanteur anglais.

Toponyme 

 Porter, ville située dans l’État de New York ;
 Porter, ville située en Oklahoma ; 
 Porter, census-designated place de l'État de Washington.

Astronomie 
 Porter, cratère d'impact lunaire situé dans la partie sud du satellite en face de la bordure nord-ouest du cratère Clavius.
 Porter, cratère d'impact situé dans la quadrangle de Thaumasia sur la planète Mars.

Autres 
 Porter, type de bière
 Porter, groupe de rock indépendant mexicain, originaire de Guadalajara
 Porter, ou Bicyclette, en Europe, type de locomotive à vapeur
 La rivière Porter, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande
 Porter Airlines, compagnie aérienne du Canada
 Les stratégies de Porter et les forces de Porter, des modèles de stratégie économique pour l'entreprise, développés par Michael Porter
 Porter (Maine)
 Porter (Minnesota)

Homonymie de prénom
Patronyme anglais